Алекса́ндр Никола́евич Трушко́в (р. 24 октября 1955, Свердловск) — российский гобоист и музыкальный педагог, солист симфонического оркестра Мариинского театра и симфонический оркестра Свердловской филармонии, заслуженный артист Российской Федерации (2000).

Биография 
Окончил специальную музыкальную школу при Уральской государственной консерватории в 1974 году и консерваторию в 1979 году по классу Владимира Феденко.

С 1977 по 1984 год - солист симфонического оркестра Свердловской филармонии и преподаватель в Свердловском музыкальном училище. В 1983 году Александр Трушков стал лауреатом II премии Всероссийского конкурса музыкантов-исполнителей в Ленинграде.

В 1984 году переехал в Ленинград, где стал солистом симфонического оркестра оперы и балета имени С. М. Кирова. В 2000 году ему было присвоено почётное звание заслуженный артист Российской Федерации.

Примечания

Литература 
 

Академические музыканты России
Выпускники Уральской консерватории
Преподаватели Свердловского музыкального училища им. П. Чайковского
Музыканты Симфонического оркестра Мариинского театра